Osoby o tym nazwisku:
 Lorenzo Bianchetti – rzymskokatolicki duchowny
 Rosolino Bianchetti – rzymskokatolicki duchowny
 Sebastiano Bianchetti – włoski lekkoatleta